Заліщики — місто, районний центр, Тернопільська область, Заліщицький район
 Заліщики — назва села Малі Заліщики в Бучацькому районі Тернопільської області у радянські часи
 Заліщики — станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Заліщики () — колишня сільська гміна у Заліщицькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої
 Заліщики — перша назва річкового судна, відомого нині як Теплохід «Герой Танцоров».